Read Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Read Township (Iowa)
 Read Township (Nebraska)

Siehe auch:
 Reed Township